Мерчант () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Вероніка Мерчант ( 1967) — мексиканська актриса.
 Вів'єн Мерчант (1929—1982) — британська актриса.
 Джей Мерчант ( 1982) — австралійський керлінгіст і тренер.
 Ісмаїл Мерчант (1936—2005) — продюсер, режисер.
 Пана Мерчант (ім'я при народженні «Панайота Папагеоргіу»;  1943) — канадський політик-ліберал, сенатор від провінції Саскачеван.
 Стівен Мерчант ( 1974) — британський сценарист, радіоведучий, комік і актор.
 Тамзін Мерчант ( 1987) — британська актриса.
 Ясин Мерчант ( 1966) — індійський професійний гравець в снукер.

Див. також 
 Мерчант (сервіс)